Feteira pode ser:

 Feteira - freguesia no concelho de Angra do Heroísmo, Portugal
 Feteira - freguesia no concelho da Horta, Portugal,
 Feteira, lugar da freguesia da Calheta de Nesquim, ilha do Pico, Açores, Portugal

Desambiguação